Martingala – nella teoria della probabilità, un processo stocastico 
 Martingala – nell'abbigliamento, la cintura di collegamento di una giacca o di un soprabito impermeabile o di un cappotto
 Martingala – nell'equitazione, un finimento per i cavalli
 Martingala – nel gioco d'azzardo, una variante del Trente et quarante